Elber und Élber können stehen für
 Giovane Élber (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Michael Elber (* 1957), Schweizer Theaterregisseur für Theater mit Menschen mit geistiger Behinderung
 Elber (Grimmbach), rechter Oberlauf des Grimmbachs beim Dorf Obersteinach der Stadt Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg